Cantonul Les Andelys este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Les Andelys || align="right" | 8 205 || align="right" | 27700 || align="right" | 27016
|-
| Boisemont || align="right" | 777 || align="right" | 27150 || align="right" | 27070
|-
| Bouafles || align="right" | 671 || align="right" | 27700 || align="right" | 27097
|-
| Corny || align="right" | 347 || align="right" | 27700 || align="right" | 27175
|-
| Courcelles-sur-Seine || align="right" | 1 731 || align="right" | 27940 || align="right" | 27180
|-
| Cuverville || align="right" | 221 || align="right" | 27700 || align="right" | 27194
|-
| Daubeuf-près-Vatteville || align="right" | 486 || align="right" | 27430 || align="right" | 27202
|-
| Fresne-l'Archevêque || align="right" | 528 || align="right" | 27700 || align="right" | 27270
|-
| Guiseniers || align="right" | 422 || align="right" | 27700 || align="right" | 27307
|-
| Harquency || align="right" | 270 || align="right" | 27700 || align="right" | 27315
|-
| Hennezis || align="right" | 763 || align="right" | 27700 || align="right" | 27329
|-
| Heuqueville || align="right" | 406 || align="right" | 27700 || align="right" | 27337
|-
| Muids || align="right" | 861 || align="right" | 27430 || align="right" | 27422
|-
| Notre-Dame-de-l'Isle || align="right" | 677 || align="right" | 27940 || align="right" | 27440
|-
| Port-Mort || align="right" | 970 || align="right" | 27940 || align="right" | 27473
|-
| La Roquette || align="right" | 227 || align="right" | 27700 || align="right" | 27495
|-
| Suzay || align="right" | 272 || align="right" | 27420 || align="right" | 27625
|-
| Le Thuit || align="right" | 135 || align="right" | 27700 || align="right" | 27635
|-
| Vatteville || align="right" | 195 || align="right" | 27430 || align="right" | 27673
|-
| Vézillon || align="right" | 240 || align="right" | 27700 || align="right" | 27683
|}
 
 

Cantoane în Eure